U-4 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-3 z okresu I wojny światowej
 U-4 – niemiecki okręt podwodny typu U-3 z okresu I wojny światowej
 U-4 – niemiecki okręt podwodny typu IIA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-4 (S-183) – niemiecki okręt podwodny typu 205 z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 U 4
 SM UB-4 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej
 SM UC-4 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich